A Little Brother of the Rich – film del 1915 diretto da Otis Turner
A Little Brother of the Rich – film del 1919 diretto da Lynn Reynolds